Charles Morerod – vescovo cattolico svizzero
 Édouard Morerod – pittore svizzero
 Lise-Marie Morerod – ex sciatrice alpina svizzera